Блэк-Хилс ( — «чёрные холмы») — горы (хребет), расположенные в северной части Великих равнин на Среднем Западе США, в юго-западной части штата Южная Дакота и северо-восточной части штата Вайоминг. Самой высокой точкой массива является гора Харни-Пик (2208 м).

Название Блэк-Хилс дали индейцы лакота, на их языке Паха-Сапа — чёрный холм. Являются святыней для индейских племён лакота и шайеннов.

В 1874 году экспедицией под руководством Джорджа Армстронга Кастера было обнаружено золото. Правительство США выдвинуло ультиматум, требуя, чтобы проживающие здесь индейцы до 1 февраля 1876 года явились в специальные агентства, к которым они приписаны, для последующей отправки в резервации. Это требование было основано на соглашении, известном как договор в форте Ларами (1868) о том, что Чёрные холмы становятся частью индейских резерваций и передаются в исключительное пользование индейцам. Эти события привели к Войне за Чёрные холмы.

В горах Блэк-Хилс находятся гора Рашмор и Мемориал Неистового Коня. Также в районе Блэк-Хилс ежегодно проходит летнее ралли мотоциклистов всего мира, известное как Мотоциклетное ралли в Стурджисе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 An article about the land the people of Black Hills

 
Святые места
Религия индейцев
Горы Южной Дакоты
Горы Вайоминга